Anna Speller (née en 1984), actrice et chanteuse néerlandaise
 Tony Speller (1929-2013), homme politique britannique